Major Ferenc (1912–2010) zenész, zenetudós, a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola egykori dékánja
 Major Ferenc (?) a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
 Major Ferenc, (1956), az FTC labdarúgója